Борис Николаевич Яковлев (1890—1972) — русский и советский художник-пейзажист.

Член-корреспондент Академии Художеств СССР (1958). Член Ассоциации художников революционной России (выступал одним из организаторов АХРР в 1922 году).

Биография 
Родился 5 сентября (17 сентября по новому стилю) 1890 года в Москве.

Окончил Московский университет. Затем окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ) по мастерской А. М. Васнецова и А. С. Степанова в 1918 году. Учился также у С. В. Малютина и А. Е. Архипова.

С 1916 года Яковлев начал участвовать в выставках. В 1917 году, будучи студентом МУЖВЗ, художник экспонировал свои произведения на 17-й периодической художественной выставке Нижегородского общества любителей художеств. В 1921 году он выставлялся с группой «Мир искусства». С 1922 года — участник выставок СРХ.

Много путешествовал по стране: в 1925 году побывал в Самарканде, в 1928 — в Крыму, в 1929 — в Баку, в 1930 — в Ленинграде (на Балтийском заводе), в 1931 — на Свирьстрое, в 1932 — в Майкопе, в 1933 — в Грузии (на Сурамском перевале). Совершил две поездки на Урал (1933 и 1934). В 1935 году был в Дагестане, а в 1936 году — в Карелии.

В годы Великой Отечественной войны Б. Н. Яковлев создал ряд выразительных произведений о Москве.

Преподавал во ВГИКе в 1956—1963 годах, профессор. Член КПСС с 1960 года.

Персональные выставки художника проходили в Москве (1943 — Третьяковская галерея, 1966) и в Киеве (1959).

Умер 8 декабря 1972 года в Москве.

Награды 
 Народный художник РСФСР (1962).

Работы 
Б. Н. Яковлев — мастер на тему индустриального и лирического пейзажа. Одним из первых советских художников обратился к жанру индустриального пейзажа, воспевающего «романтизм» социалистического строительства. Его известные работы также на тему индустриализации страны: «Транспорт налаживается» (1923 год) и лирический пейзаж «Пашня» (1950-е годы).

Картины Яковлева присутствовали на выставках «Художники Российской Федерации за 15 лет», «Индустрия социализма», Всесоюзные художественные выставки и других.

Произведения Б. Н. Яковлева хранятся в ГТГ, ГРМ, многих региональных музеях.

Примечания

Ссылки 
 Борис Николаевич Яковлев
 Яковлев, Борис Николаевич (1890—1972)
 Портрет Бориса Николаевича Яковлева работы П. П. Кончаловского

Художники России XIX века
Художники России XX века
Передвижники
Члены КПСС
Выпускники 2-й Московской гимназии